Абдулла Аріпов, Абдулла Нігматович Аріпов (узб. Abdulla Nigʻmatovich Oripov; нар. 24 травня 1961(19610524), Ташкент) — узбецький інженер і політик, прем'єр-міністр Узбекистану.
 Аріпов Дільшод Хакімджанович, Дільшод Аріпов (узб. Дильшод Арипов; нар. 20 травня 1977(19770520), Ташкент, Узбецька РСР) — узбецький борець греко-римського стилю.